Il singolare del Fischer Grand Prix 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 1–6, 6–0, 6–1, 6–2 contro Ivan Lendl.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Fischer Grand Prix 1981